На этой странице помещён список всех авианосцев ВМС Японии.

Авианосцы

Эскортные авианосцы

Гидроавианосцы

Примечания 

Списки:Япония
Авианосцы Японии
Списки военных кораблей по странам